DWT steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, Lobbyverband der Rüstungsindustrie
 Deutsche Warentreuhand, siehe BDO Deutsche Warentreuhand
 Differentieller Wissens-Test, von Ernst Fürntratt-Kloep entwickelter psychologischer Test
 Diskrete Wavelet-Transformation
 Pennyweight, angloamerikanische Maßeinheit
 im Bereich der Erotik Damenwäscheträger
 der ICAO-Code für Darwin Airline
 D Widget Toolkit, eine Portierung der Benutzerschnittstellen-Bibliothek Standard Widget Toolkit von Java zur Programmiersprache D

dwt steht für: 

 deadweight tonnage, Maß für die Tragfähigkeit eines Handelsschiffs

DWT